Salomo, een koning van Israël, zoon en opvolger van David (10e eeuw v.Chr.) 
 Salomon (toneelstuk), een treurspel van Joost van den Vondel uit 1648
 Salomon (hoorspel), Nederlands hoorspel uit 1974 naar het gelijknamige treurspel 
 Salomon Bouman (1937), Nederlands journalist
 Salomon van Bretagne, hertog/koning van Bretagne (857-874)
 Salomon (bedrijf), Frans fabrikant van voornamelijk wintersportbenodigdheden